Mk V — британский тяжёлый танк времен Первой мировой войны. Как и предыдущие британские танки, выпускался в двух модификациях, различавшихся между собой вооружением: «самец» () — со смешанным пушечно-пулемётным вооружением и «самка» () — с исключительно пулемётным вооружением.

История создания 
Новая модификация Mk V существенно отличалась от своих предшественников как внутренне, так и внешне. На ней установили четырёхскоростную, планетарную коробку передач системы Вильсона и специальный танковый двигатель «Рикардо». Отныне машиной управлял один человек — удалось избавиться от бортовых коробок передач. Отличительным внешним признаком Mk V стали воздухозаборники системы охлаждения, смонтированные по бортам танка. Радиатор устанавливался в одном блоке с мотором. Рубку командира увеличили, а в корме установили ещё один пулемёт. Первые Mk V начали поступать в войска в мае 1918 года, а всего до конца войны было создано 400 машин — по 200 «самцов» и «самок».

Дальнейшее использование 

Боевые машины Mk IV и Mk V — основные английские танки Первой мировой войны. Несмотря на множество недостатков, они успешно участвовали во многих сражениях и широко использовались в армиях других стран: 77 машин англичане передали французам 1 ноября 1918 года, несколько экземпляров были и в армии США. Трофейные Mk IV были в кайзеровской армии, а Mk V — в войсках интервентов и «Белой гвардии» в России. Некоторые из них были захвачены Красной Армией и названы «Рикардо», по отлитому на блоке цилиндров двигателя названию фирмы-изготовителя силового агрегата (использовались до 1930 года). После Первой мировой войны только танки Mk V и Mk V* состояли на вооружении британской армии. Также танки были в армиях Польши, Японии, Латвии, Эстонии (до начала Второй мировой). Имеются сведения об участии танка в обороне Берлина.

Третья битва за Царицын 

В ходе операции в июне 1919 года, закончившейся взятием города войсками Петра Врангеля, впервые в гражданской войне утром 17 июня одновременно концентрированно произошла атака 17-ти танков Первого танкового дивизиона, сформированного в Екатеринодаре, и 4 бронепоездов: Орёл, Единая Россия, Вперёд за Родину, Атаман Самсонов, в результате чего была полностью взломана оборона красных. Из танков, сформированных в четыре танковых отряда по 4 танка, восемь штук были тяжёлыми пушечными Mk V, а девять — лёгкими пулемётными, из которых в одном находился «из спорта» британский экипаж однорукого капитана Кокса.

Бои на Каховском плацдарме (1920) 

В ходе наступления на эшелонированную оборону красных, разработанную подполковником инженерных войск Д. М. Карбышевым, к утру 14 октября 1920 года, в первые часы сражения, восемь из наличных 12 танков Mk V Русской армии Врангеля были подбиты артиллерией и бронеавтомобилями «Гарфорд-Путиловец», ещё один танк застрял, провалившись в обрушенный блиндаж, после чего пехотинцы забросали его гранатами. Только трём танкам удалось отойти на исходные позиции, остальные стали трофеями красных. Пехота, поддерживающая танки, была отсечена пулемётным огнем. В ходе боя красный броневик «Антихрист» подбил белый танк «Генералиссимус Суворов». После попадания нескольких трёхдюймовых снарядов, которые пробили броню и разрушили три цилиндра двигателя, Mk V лишился хода и был оставлен экипажем. Впоследствии он был отремонтирован, переименован в «Москвич-пролетарий» и включён в состав РККА. Такая же судьба была и у четырех из девяти трофейных танков. Остальные танки не могли быть отремонтированы по причинам их плохого состояния.

Использование в качестве монументальной пропаганды 
К празднованию 20-летия РККА часть снятых в 1938 году с вооружения Mark V, согласно распоряжению наркома обороны К. Е. Ворошилова, была распределена по городам СССР как средства монументальной пропаганды:Танки считаю необходимым использовать следующим образом: 1. «Рикардо»  в количестве 14 штук передать по два городам: Смоленску, Ростову-на-Дону, Харькову, Ленинграду, Киеву, Ворошиловграду и Архангельску для использования их как исторические памятники гражданской войны

Состоял на вооружении 
 США
 Великобритания
 Франция
 Россия
 Белая армия Деникина, Русская армия Врангеля
 РККА с 1919: харьковская, затем лефортовская танковые эскадры

Галерея

Примечания

Список литературы 
 Библиотека военной истории. Энциклопедия танков, Санкт-Петербург, 1998 год. Составитель Холявский Г. Л., Издатель АТС, 578стр., ISBN 985-433-253-5.

Ссылки 

 https://www.youtube.com/watch?v=S2D9gW9bYRk&feature=related
 https://www.youtube.com/watch?=tWu1GyBLYAg&feature=related
 https://www.youtube.com/watch?v=Tzk53VoKmtI&feature=related

Танки по алфавиту
Тяжёлые танки
Танки со спонсонным расположением вооружения